Malden ist der Familienname von

 Karl Malden (1912–2009), US-amerikanischer Schauspieler

Malden ist der Name mehrerer Orte

in England:
 Malden (Essex)
 Malden (London) (auch New Malden)

in den Niederlanden:
 Malden (Heumen)

in den Vereinigten Staaten:
 Malden (Illinois)
 Malden (Massachusetts)
 Malden (Missouri)
 Malden (New York)
 Malden (Pennsylvania)
 Malden (Washington)
 Malden Bridge (New York)
 Malden Place (Pennsylvania)
 Malden-on-Hudson (New York)

Inseln:

 eine zu Kiribati gehörende Insel, siehe Malden (Insel)

Malden als Teil von Firmierungen:
 Malden Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Maldon (Begriffsklärung)
 Malten